Санамян — армянская фамилия. Известные носители:
 Санамян, Армен Карапетович (род. 1966) — советский и армянский футболист.
 Санамян, Рубен Размикович (род. 1976) — армянский военнослужащий, капитан вооруженных сил Армении, Национальный Герой Армении (2020).

Примечания